Stenbergstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stenbergstjärnen, Dalarna, även kallad Nydammen, sjö norr om Nyhammar, Ludvika kommun, 
Stenbergstjärnen (Färila socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun, 
Stenbergstjärnen (Ytterhogdals socken, Hälsingland), sjö i Härjedalens kommun, 
Östra Stenbergstjärnen, sjö i Sollefteå kommun,  (3,82 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn